Portell de Morella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Portell de Morella (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Portell de Morella (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar